Biokémia

Földrajz
NAC (Egyiptom) - Egyiptom új fővárosának ideiglenes neve

Sport
Nagyváradi AC mozaikneve